Miracle, intervenció sobrenatural en el món físic de manera que es produeix una acció no explicable per causes ordinàries
 Toponímia:
 El Miracle (Riner), entitat de població del municipi de Riner (Solsonès)
 Collet del Miracle, collada de Riner, al Solsonès 
 Coll de la Baga del Miracle, collada entre Castellterçol, Granera i Monistrol de Calders 
 Parc el Miracle, espai natural protegit a Riner
 Puig del Miracle, muntanya d'Aiguamúrcia a la comarca de l'Alt Camp 
 Esglésies:
 Església del Miracle, temple edificat al prat de Bassadòria, al Santuari del Miracle (Riner) 
 Monestir del Miracle, monestir benedictí que forma part del complex del Santuari del Miracle, a Riner, comarca del Solsonès 
 Santuari del Miracle, centre religiós del municipi de Riner, a la comarca del Solsonès
 Biografies:
 Antoni Miracle i Mercader, empresari i polític català
 Daniel Giralt-Miracle i Rodríguez (Barcelona, 1944), crític i historiador de l'art català 
 Josep Miracle i Montserrat (Barcelona, 1904 - Mollet del Vallès, 1998), escriptor català
 Ricard Giralt Miracle (Barcelona, 1911 – 1994) il·lustrador, dissenyador gràfic i tipògraf català 
 Miscel·lània:
 Un gàngster per a un miracle, pel·lícula estatunidenca dirigida l'any 1961 per Frank Capra 
 Miracle dels peixets, esdeveniment religiós que succeí el juliol de 1348
 Miracle de la llum, llegenda de la tradició manresana
 Jesuset del Miracle
 The Miracle of Morgan's Creek pel·lícula estatunidenca dirigida per Preston Sturges i estrenada l'any 1944 
 Alex Kidd in Miracle World
 Miracles, cançó del grup català Els Amics de les Arts pertanyent a l'àlbum Espècies per catalogar